Heřmaň kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Heřmaň (ort i Tjeckien, lat 49,23, long 14,14), Södra Böhmen, 
 Heřmaň (ort i Tjeckien, lat 48,91, long 14,50), Södra Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar